Il singolare del torneo di tennis Olbia Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Omar Camporese che ha battuto in finale Marzio Martelli 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Stéphane Simian (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (semifinali)
 Omar Camporese (Campione)
 Emilio Sánchez (primo turno)

 Cristiano Caratti (primo turno)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Tamer El Sawy (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 1996